Królik Milczek (, 2001–2004) – kanadyjsko-brytyjski serial animowany emitowany niegdyś w telewizji MiniMax.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach żółtego królika, mieszkającego w dużej aglomeracji.

Bohaterowie 
 Królik Milczek – główny bohater kreskówki. Jest królikiem koloru żółtego, który na co dzień przeżywa niesamowite przygody w poszukiwaniu dobrej zabawy. W ciągu całej serii nie odzywa się ani słowem, wyraża siebie poprzez mimikę twarzy i język ciała.
 Wiewiórka – wiewiórka koloru pomarańczowego. Od czasu do czasu składa królikowi wizyty i żyje w dzikim środowisku.
 Emu – emu koloru niebieskiego. Swarliwy i marudny, za jego sprawą królik Milczek często pakuje się w poważne tarapaty.

Odcinki 
 Serial liczy 195 odcinków w 3 seriach.
 W Polsce emitowany był na kanale MiniMax, gdzie zostało wyemitowanych 65 odcinków.
 Serial pojawił się po raz pierwszy na antenie MiniMax:
 I seria (odcinki 1-66) – w 2002 roku (z pominięciem odcinka 66),
 II seria (odcinki 67-130) – nieemitowane,
 III seria (odcinki 131-195) – nieemitowane.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Programy telewizji Teletoon